Cernești se poate referi la:

 Cernești, Botoșani
 Cernești, Prahova
 Cernești (, ), reședința comunei cu același nume, Maramureș

Vezi și 
 Cerna (dezambiguizare)

Toponime românești
Toponime slave